Эдуард (Эзра) Гласс (; 1902 — после 1980) — австрийский шахматист еврейского происхождения.

Биография 
В 1927 году победил в международном турнире в Вене.

В 1929 году поделил 1—2 места в чемпионате Австрии (с Э. Элисказесом).

В 1933 году в составе сборной Австрии принял участие в шахматной олимпиаде в Фолкстоне (играл на 3-й доске).

В 1934 г. разделил 2—4 места в Требич-турнире.

В 1935 году участвовал в шахматном турнире 2-х Маккабианских играх (поделил 3—5-е места).

В 1936 году участвовал в чемпионате Венгрии (поделил 8—10-е места).

После аншлюса Австрии в 1938 году перебрался в Китай. Во время Второй мировой войны жил в Шанхайском гетто.

После войны продолжал участвовать в шахматных турнирах.

В 1969 и 1973 гг. дважды становился серебряным призером чемпионата Австрии.

Играл за сборную Австрии на отборочном этапе командного чемпионата Европы по шахматам в 1961 году и в розыгрыше Кубка Клары Бенедикт в 1974 году.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Личная карточка Э. Гласса на сайте 365Chess (другая: Эзра Гласс)

Шахматисты Австрии
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Шанхайское гетто